Csehország
 Osek, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Osek, település az Ústí nad Labem-i kerület Teplicei járásában
 Osek, település a Közép-csehországi kerület Berouni járásában
 Osek, település a Hradec Králové-i kerület Jičíni járásában
 Osek, település a Dél-csehországi kerület Píseki járásában
 Osek, település a Plzeňi kerület Rokycanyi járásában
 Osek nad Bečvou, település a Přerovi járásban
 Velký Osek, település a Kolíni járásban
 Szlovénia
 Osek, település a Goriška statisztikai régióban. Közigazgatásilag Nova Goricához tartozik.